Rafael Álvarez (ur. 1971) – hiszpański skoczek do wody
 Rafael Álvarez (ur. 1981) – hiszpański kolarz górski